Ве́нди Мо́низ (; род. 19 января 1969) — американская телевизионная актриса.

Биография 
Венди Мониз родилась в Канзас-Сити, Миссури, в семье португальских эмигрантов. Окончив колледж в Нью-Йорке в 1991 году, в 1995 году она дебютировала в дневной мыльной опере «Направляющий свет», и снималась в ней последующие несколько лет. В 1999 году она покинула шоу чтобы начать карьеру в прайм-тайм и снялась в нескольких недолго просуществовавших сериалах, а в 2000—2001 годах играла постоянную роль в сериале «Детектив Нэш Бриджес».

Венди Мониз наиболее известна по своей роли Луизы Арчер в телесериале «Защитник», где она снималась с 2001 по 2004 год. У неё также были второстепенные роли в сериалах «Мужчины в большом городе» и «Схватка». В 2012 году она получила второстепенную роль в телесериале «Парк авеню, 666». В начале 2013 года она получила одну из центральных ролей в сериале ABC «Измена». В 2016—2017 годах она играла роль Лоры Моретти в сериале Netflix «Карточный домик».

С 1991 по 1996 год Мониз была замужем за Дэвидом Бирснером. С 28 октября 2000 года Мониз замужем за актёром Фрэнком Грилло, от которого у неё есть два сына: Лиам Кики Грилло (род. 13.06.2004) и Рио Джозеф Грилло (род. 25.01.2008). 21 февраля 2020 года Мониз и Грилло расстались.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Сиенского колледжа